

Wydarzenia 

 Jozjasz został królem Judy